Åtjärn eller Åtjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (4,85 ha)
Åtjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Åtjärnarna, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun,  (16,9 ha)
Åtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Åtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,68 ha)
Åtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (10,3 ha)
Åtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (11,8 ha)
Åtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (18,4 ha)
Åtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (30,5 ha)
Åtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stor-Åtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Åtjärnarna (Enångers socken, Hälsingland, 681994-155459), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,5 ha)
Åtjärnarna (Enångers socken, Hälsingland, 682008-155437), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,11 ha)
Åtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (4,8 ha)
Åtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682804-147207), sjö i Ljusdals kommun,  (11,6 ha)
Åtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683247-145234), sjö i Ljusdals kommun, 
Åtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (12,2 ha)
Åtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (21 ha)
Åtjärnarna, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (5,45 ha)
Åtjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,67 ha)
Åtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (8,54 ha)
Åtjärnen (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Åtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
 Åtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun
Åtjärnarna (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Åtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Åtjärnen (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Åtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,4 ha)
Åtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Åtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Lill-Åtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (10 ha)
Mitti-Åtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (11,7 ha)
Ytter-Åtjärnen, sjö i Åsele kommun, 
Åtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718480-165441), sjö i Lycksele kommun,  (13 ha)
Åtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718709-162699), sjö i Lycksele kommun,  (80,8 ha)
Åtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719770-163046), sjö i Lycksele kommun,  (20,8 ha)
Åtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (10,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn